Боуи, Дэвид (1947—2016) — британский рок-музыкант, певец, продюсер, звукорежиссёр, композитор, автор песен, художник, актёр.
 Буи, Давид (род. 1988) — центрально-африканский тхэквондист.